Le terme Nipisso peut se référer à:

Toponymes 
Lac Nipisso, lac de Rivière-Nipissis, dans la MRC Sept-Rivières, sur la Côte-Nord, au Québec, Canada.
Lac Nipisso, lac de Rivière-Mistassini, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Rivière Nipisso, rivière de Rivière-Nipissis (TNO), sur la Côte-Nord, au Québec, Canada.